Buch steht für:

 Buch, Textsammlung, meist als gebundenes Druckwerk
 Buch (Heraldik), gemeine Figur in der Heraldik
 Buch (Musical), Textgrundlage für Musicals
 Drehbuch, textliche Vorlage für einen Film
 Zeitungsbuch, Gruppe gefalteter Druckbögen einer Zeitung
 Zählmaß für Papier bzw. Blattgold, siehe Papier #Normmaße für Papier

geographische und astronomische Objekte:
 Buch (Ortsname) – zahlreiche Gemeinden und Ortsteile
 Burg Buch (Schwäbisch Hall) bei Buch (Schwäbisch Hall), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Burg Buch (Winterthur) oberhalb Dättnau in Winterthur.
 Kloster Buch bei Leisnig, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Buch (Bannwald), Schutzgebiet im Hochgeländ bei Ummendorf, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Buch (Mondkrater)

Personen:
 Buch (Familienname) – dort zu den Namensträgern nach ABC
 Buch (brandenburgisches Adelsgeschlecht)
 Buch (sachsen-meiningisches Adelsgeschlecht)
 Buch (thüringisches Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Das Buch
 Bouch
 Puch
 Pouch (Begriffsklärung)
 Büch